Малороссийка — деревня в Большемуртинском районе Красноярского края. Входит в состав Таловского сельсовета.

География 
Деревня находится в центральной части края, в подтаёжно-лесостепном районе лесостепной зоны, при автодороге , на расстоянии приблизительно 19 километров (по прямой) к северу от Большой Мурты, административного центра района. Абсолютная высота — 252 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 17,8 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −20,4 °C (абсолютный минимум — −60 °C). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350 мм. Снежный покров держится в течение 180 дней.

История 
Основана в 1908 году. По данным 1926 года имелось 110 хозяйств и проживало 577 человек (269 мужчин и 308 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Функционировала школа I ступени. В административном отношении являлась центром Мало-Российского сельсовета Больше-Муртинского района Красноярского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,9 %, женщины — соответственно 53,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % из 61 чел.

Примечания 

Населённые пункты Большемуртинского района